Energie, potențialul care determină schimbări, este un concept folosit la înțelegerea și descrierea proceselor.

Știință, tehnică, tehnologie
 Conservarea energiei, lege fundamentală în știință

Forme fundamentale de energie 
 Energie cinetică, mișcare
 Energie potențială, energie de poziție, gravitație
 Potențial electrostatic, sarcini electrice
 Energie de radiație, radiație, lumină
 Energie termică, căldură
 Energie liberă, energie care poate fi transformată în lucru mecanic conform celei de a doua legi a termodinamicii
 Potențial termodinamic
 Energie chimică, chimie fizică
 Energie nucleară, fizică atomică
 Energie întunecată, energie invizibilă care străbate cosmosul, influențând viteza sa de expansiune

Alte utilizări ale cuvântului „energie” 
 Energie mecanică
 Energie de deformație
 energie electromagnetică, energie electrică, energie magnetică, curent electric
 Energie internă
 Energie a combustibililor
 Energie de zăcământ
 Energie solară
 Energie eoliană
 Energie hidraulică
 Energie de rezonanță
 Energie sonoră

Economie și politică
 Lista resurselor energetice, se referă la combustibili, produse petroliere și instalații pentru producerea curentului electric
 Criză energetică, necesitatea conservării resurselor
Dezvoltare energetică, dezvoltarea resurselor energetice
 Consum energetic 
Dezvoltare energetică viitoare
Energie încorporată, energia consumată pentru producerea unui bun sau a unui serviciu din punct de vedere economic
Conservarea energiei, sfaturi pentru consumatori
Energia în economie, fundament al altor relații
Producerea energiei, asigurarea combustibilului pentru consumatori
Politici energetice, politici ale guvernelor și planuri pentru asigurarea energiei
Stocarea energiei, în scopul folosirii ulterioare

Biologie, psihologie și spiritualitate
 Energie (psihologie)
 Energie (spiritualitate)
 Energie vitală
 Energie germinativă
 Energia specifică organelor de simț

Vezi și
 Perpetuum mobile
 Forță (dezambiguizare)

Energie